Hrachoviště bzw. Hrachovište bezeichnet

Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec, Tschechien; siehe Hrachoviště
Gemeinde im Okres Nové Mesto nad Váhom, Slowakei, siehe Hrachovište
Hrachoviště (Býšť), Ortsteil von Býšť, Okres Pardubice, Tschechien
Hrachoviště, ehemaliger Ort auf dem Truppenübungsplatz Brdy, Okres Příbram, Tschechien